Натуральне число 98
 98 рік до нашої ери
 98 рік нашої ери